Štajerski odred je ime več odredov:
 Štajerski odred (NOV in POS)
 Štajerski odred (JVvD)